ААУ — многозначная аббревиатура:
 Авиационная артиллерийская установка (другое название — стрелково-пушечное вооружение (СПВ) летательных аппаратов) — совокупность систем и механизмов, расположенных на летательном аппарате (ЛА) и предназначенных для эффективного боевого применения и эксплуатации артиллерийского оружия.
 Американская ассоциация украинистики (; ) — организация исследователей истории и культуры Украины и украинского народа, которые работают в США.